Le nom de famille McCartney ou MacCartney peut désigner :
 Paul McCartney, musicien et chanteur britannique, ex-membre des Beatles et des Wings ;
 McCartney, le premier album solo du chanteur ;
 McCartney II, le  solo du chanteur ;
 
 
 Linda McCartney, première épouse de Paul McCartney ;
 Mary McCartney, photographe britannique et fille aînée de Paul McCartney ;
 Stella McCartney, mannequine britannique et fille de Paul McCartney ;
 James McCartney, musicien britannique et fils de Paul McCartney ;
 Jesse McCartney, chanteur et acteur américain ;
 Eliza McCartney, athlète néo-zélandaise spécialiste du saut à la perche
 Marina Alofagia McCartney, scénariste et réalisatrice néo-zéolandaise, originaire du Pacifique.